Il doppio  del TEAN International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rameez Junaid e Philipp Marx erano i detentori del titolo, ma solo Marx ha partecipato in coppia con Sebastian Rieschick, ma ha perso nei quarti di finale contro Jesse Huta Galung e Igor Sijsling.

Jonathan Marray e Jamie Murray hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Serhij Bubka e Serhij Stachovs'kyj.

Teste di serie 

 Serhij Bubka /  Serhij Stachovs'kyj (finale)
 Jonathan Marray /  Jamie Murray (campioni)

 Philipp Marx /  Sebastian Rieschick (quarti di finale) 
 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

Tabellone

Note 
 

TEAN International 2009